Hegemó de Tassos, poeta còmic grec
 Hegemó d'Atenes, orador atenenc 
 Hegemó, poeta èpic grec
 Hegemó, poeta epigramàtic grec